Podwalnia bastionu VI w Toruniu – fragment wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń, który znajdował się w centrum miasta. Współcześnie w miejscu podwalni znajduje się park Jordanki, między budynkiem banku a gmachem Urzędu Marszałkowskiego, przy Wałach gen. Sikorskiego. Wyburzona w 2019 roku.

Historia 
Podwalnia powstała na początku XIX wieku i była częścią wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. Pełniła ona funkcję schronu laboratorium amunicyjnego.

W 2009 roku Rada Miasta Torunia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zakładał rozbiórkę obiektu. Plan ten był konsultowany zarówno z miejskim, jak i z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W 2017 roku, w ramach planowanej rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego, władze Torunia podjęły ostateczną decyzję o wyburzeniu obiektu, co spotkało się ze sprzeciwem miłośników fortyfikacji w Toruniu. Wyburzenie nastąpiło w listopadzie 2019 roku. Dzięki inicjatywie i pomocy Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń ocalałe XIX – wieczne drzwi obiektu trafiły do Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Wyburzone obiekty budowlane w Toruniu
Obiekty budowlane w Polsce oddane do użytku w XIX wieku